Дроздово — топоним.

Белоруссия 
 Дроздово — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Дроздово — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Дроздово — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Дроздово — деревня в Минском районе Минской области.

Польша 
 Дроздово — деревня в Подляском воеводстве.

Россия 
 Дроздово — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Дроздово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Дроздово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Дроздово — хутор в Нюксенском районе Вологодской области.
 Дроздово — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Дроздово — деревня в Жуковском районе Калужской области, упразднена в 2021 г.
 Дроздово — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Дроздово — деревня в Ленинском районе Московской области.
 Дроздово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Дроздово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Дроздово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Дроздово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Дроздово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Дроздово — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Дроздово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Дроздово — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Дроздово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Дроздово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Дроздово — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Дроздово — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Дроздово — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Дроздово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Дроздово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

 Дроздово — озеро в Приозерском районе Ленинградской области

См. также 
 Большое Дроздово
 Дроздова